Environmental Audio Extensions
 rejestr procesora x86